Strobila – efekt procesu strobilizacji:
 u tasiemców – ciało zbudowane z członów zwanych proglotydami,
 strobila anapolizyjna – człony nie odrywają się, jaja są wydalane przez otwór w macicy,
 strobila apolizyjna – człony maciczne odrywają się samoistnie;
 u parzydełkowców – łańcuch talerzykowatych, młodych meduz (efyr) na ciele polipa.

W botanice strobilą lub strobilem nazywany jest kłos zarodnionośny.

Bibliografia 
 
 
 

Anatomia zwierząt